Ледерхозе:
 Ледерхозе — коммуна в Германии.
 Ледерхозе — кожаные брюки.